Melonera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Aristolochia baetica;
 el nombre común de la planta Aristolochia paucinervis; o
 el nombre común de la planta '''''Cucumis melo.